

Film
Blazing the Trail – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
Blazing the Trail – cortometraggio del 1915 diretto da Hal Clements

TV
Blazing the Trail – episodio del 2014 della serie tv Gli eroi del ghiaccio